Konung Karl kan syfta på:

Konung Karl (1683) – linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1683
Konung Karl (1694) –  linjeskepp i svenska flottan sjösatt 1694

Se även
 Kung Karl
 Carolus Rex
 Lista över regenter med namnet Karl
 HMS